Площадь Свободы (бел: Плошча Свабоды) площадь в Ленинском районе Бреста, в историческом центре города. Имеет форму треугольника, ограничена улицами Гоголя и Будённого.

История 
Она начала формироваться в первой половине XIX века. Застроена преимущественно двухэтажными домами. Во времена Российской империи площадь была административным центром города. Первоначально она называлась Думской площадью, позже Ратушной площадью.

В 1913 году здесь располагались городская управа и администрация, ратуша, публичная библиотека—читальня им. Н. Гоголя, булочная, общество защиты животных, работал судьёй и агентом страховой компании.

Во времена Польской Республики — площадь Пилсудского, названная в честь польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского. Свое нынешнее название площадь получила в 1939 году. Во время немецкой оккупации носило название Маршалплац () .

На площади в 1965 году установлен памятник в честь войск 1-го Белорусского фронта, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков.

Здание 
 № 1 (ул. Гоголя, 41) — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 3 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 4 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 6 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 7 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 8 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 9 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 11 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002 — Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии
 № 12 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 13 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 14 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 16 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 18 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

Сквер 

Озеленение площади Свободы включает в себе посадки каштанов, тополей, кленов, лип, дубов .

Достопримечательности 
 Памятник Освобождения.

Примечания

Литература 
 Свободы площадь // Брест : Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн. : БелСЭ им. П. Бровки, 1987. — 408 с.

Ссылки 

Брест